Су́дно:
 Судно — плавучее транспортное средство.
 Воздушное судно — летательный аппарат для полётов в атмосфере.
 Медицинское судно — резервуар для приёма мочи и каловых масс у лежачих больных.

Топонимы 
 Судно — река в Республике Карелия.
 Судно — озеро в Республике Карелия.